Himes ist der Familienname folgender Personen:

 Chester Himes (1909–1984), US-amerikanischer Schriftsteller
 Dick Himes (* 1946), US-amerikanischer Footballspieler
 Jim Himes (* 1966), US-amerikanischer Politiker
 Joseph H. Himes (1885–1960), US-amerikanischer Politiker
 Norman Himes (1903–1958), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Dell Hymes (1927–2009), US-amerikanischer Linguist und Anthropologe